Die Eutemnospondyli sind eine ausgestorbene Gruppe von Landwirbeltieren aus der Gruppe der Temnospondyli, die weltweit während des Karbon, des Perm und der Trias lebten. Einige Formen lebten bis in die Untere Kreide. Die Eutemnospondyli wurden von Rainer Schoch im Journal of Systematic Palaeontology 2013 erstbenannt.

Der Paläontologe Rainer Schoch veröffentlichte 2013 eine neue Phylogenie der Temnospondyli. Sie beinhaltet viele der von Yates und Warren beschriebenen Kladen, die Aufteilung der Stereospondyli in Euskelia und Limnarchia fand jedoch keine Beachtung. Schoch stellte fest, dass Eryopoidea enger mit Stereospondyli verwandt sind als die unter Dvinosauria gruppierten Dissorophoidea. Die die Eryopidae und Stereospondylomorpha umfassende Klade wurde Eryopiformes genannt. Bei allen Temnospondyli ist am hinteren Processus alaris des Zwischenkieferbeins eine hakenartige Vertiefung zu finden, außer bei den Edopoidea. Deshalb teilte Schoch 2013 die Temnospondyli noch mal in die Kladen Edopoidea und Eutemnospondyli auf, letzteres bedeutet soviel wie „Echte“ Temnospondyli. Alle Temnospondyli außer Edopoidea und Dendrerpetidae gruppierte er wieder unter Rhachitomi. Folgend das Kladogramm der Temnospondyli nach Schoch (2013):

Systematik 
 Eutemnospondyli
 Dendrerpetidae
 Rhachitomi
 Dvinosauria
 Trimerorhachidae
 Dvinosauroidea
 Dvinosauridae
 Eobrachyopidae
 Tupilakosauridae
 Dissorophoidea
 Micromelerpetontidae
 Xerodromes
 Amphibamiformes
 Amphibamidae
 Branchiosauridae
 Branchiosaurinae
 Micropholidae
 Lissamphibia? (placement is uncertain)
 Olsoniformes
 Dissorophidae
 Dissorophinae
 Eucacopinae
 Trematopidae
 Zatracheidae
 Eryopiformes
 Euskelia
 Dissorophoidea?
 Eryopoidea
 Eryopidae
 Zatracheidae?
 Limnarchia
 Dvinosauria?
 Stereospondylomorpha
 Archegosauroidea
 Archegosauridae
 Melosaurinae
 Platyoposaurinae
 Intasuchidae?
 Sclerocephalidae
 Stereospondyli
 Peltobatrachidae
 Lapillopsidae?
 Rhinesuchidae
 Superstes
 Lydekkerinidae
 Neostereospondyli
 Capitosauria
 Sclerothoracidae
 Mastodonsauroidea
 Heylerosauridae
 Mastodonsauridae
 Stenotosauridae
 Trematosauria
 Trematosauroidea
 Thoosuchidae
 Trematosauridae
 Tertreminae
 Lonchorhynchinae
 Trematosaurinae
 Metoposauroidea
 Gymnophionia?
 Latiscopidae
 Metoposauridae
 Plagiosauroidea
 Laidleriidae?
 Plagiosauridae
 Rhytidosteoidea
 Indobrachyopidae?
 Rhytidosteidae
 Derwentiinae
 Brachyopomorpha
 Brachyopoidea 
 Brachyopidae
 Chigutisauridae

Einzelnachweise 

Temnospondylen
Temnospondyli